Ordine dell'Amicizia – onorificenza dell'Armenia
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza dell'Azerbaigian
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza della Cecoslovacchia
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza della Corea del Nord
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza del Gabon
 Ordine dell'amicizia – onorificenza del Kazakistan
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza dell'Ossezia del Sud
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza della Russia
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza del Tagikistan
 Ordine dell'Amicizia – onorificenza dell'Uzbekistan
 Ordine dell'amicizia – onorificenza del Vietnam